Alvary ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenzo Alvary (1909–1996), US-amerikanischer Opernsänger der Stimmlage Bass
 Max Alvary (1851–1898), deutscher Opernsänger der Stimmlage Tenor